Mayombe ist die namentliche Bezeichnung für:

 Mayombe (Roman), ein Roman des Schriftstellers Pepetela
 Mayombe (Afrika), eine Region an der Westküste Afrikas
 Mayombe (Ethnie), eine Untergruppe der Yombe (Volk) in der Region Mayombe